Nova Kapela (Brod-Posavina), een gemeente in de Kroatische provincie Brod-Posavina
Nova Kapela (Dubrava),  een plaats in de gemeente Dubrava in de Kroatische provincie Zagreb